Wehrhan ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Friedrich Wehrhan (1761–1808), deutscher Prediger und Schriftsteller
 Karl Wehrhan (1871–1939), deutscher Lehrer, Schriftsteller und Sprachforscher
 Otto Friedrich Wehrhan (1795–1860), deutscher Theologe und Schriftsteller

Siehe auch:
 Wehrhahn
 Werhahn